Op de US Open 2013 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 7 september 2013.

Titelverdedigsters waren Sara Errani en Roberta Vinci. Het Italiaanse team was als eerste geplaatst, maar werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de zussen Williams.

Het toernooi werd gewonnen door het als vijfde geplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká. In de finale versloegen zij het als achtste geplaatste Australische duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua in drie sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2013